

Codici 
 yaz – codice ISO 639-3 della lingua lokaa

Medicina
 Yaz – pillola contraccettiva contenente drospirenone

Musica 
 Yaz – nome che dovettero utilizzare gli Yazoo per il mercato americano a causa di un problema di omonimia